

Patronyme 

Karl Wilhelm Friedrich von Breyer (1771-1818) est un historien et professeur d'université allemand.
Robert Breyer (1866 - 1941) est un peintre et dessinateur allemand.
Gyula Breyer (1893 – 1921) est un joueur d'échecs hongrois.
Ralph Breyer (1904 - 1991) est un nageur américain.
Paul Breyer (1905 - 1968) est un peintre belge.
Stephen Breyer (1938 - ) est un membre de la Cour suprême des États-Unis depuis 1994.
David Breyer Singmaster (1939 - ) est un mathématicien anglais.
Hiltrud Breyer (1957 - ) est une femme politique allemande.
Victor Breyer (1869-1960), un journaliste sportif français.

Divers 
Breyer Animal Creations est un fabricant de figurines qui fabrique des chevaux modèle réduit depuis les années 1950.
Variante Breyer est une partie espagnole.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif